Petersfield bezeichnet die Orte

Petersfield (Hampshire), England
Petersfield (Manitoba), Kanada
Petersfield (South Carolina), USA